Dio salvi la regina (For Queen & Country) – film del 1988 diretto da Martin Stellman
Dio salvi la regina – film del 2020 diretto da Andrés Arce Maldonado